Corisande est un prénom féminin qui peut se référer à :

Corisande, une héroïne du roman de chevalerie Amadis de Gaule ;
La belle Corisande, surnom de Diane d'Andoins, maîtresse d'Henri IV.